Гарку́ша — українське прізвище, походить від слова гаркавий. Відомі носії:

 Гаркуша Анатолій Вікторович (1929—2001) — український фахівець у галузі турбінобудування, доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.
 Гаркуша Богдан Валентинович — молодший сержант запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Гаркуша Григорій Трохимович (1922—1993) — український графік.
 Гаркуша Григорій Якимович (1941) — український співак.
 Гаркуша Діана Русланівна (1994) — українська модель.
 Гаркуша Іван Феодосійович (1896—1970) — білоруський ґрунтознавець українського походження.
 Гаркуша Кузьма Дмитрович (1917—1983) — Герой Радянського Союзу.
 Гаркуша Микола Андрійович (1914—1991) — український радянський державний діяч, перший міністр меліорації і водного господарства УРСР, заслужений меліоратор УРСР.
 Гаркуша Микола Євтихійович (1905—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Гаркуша Нінель Леонідівна (1927—2006) — українська художниця декоративного мистецтва.
 Гаркуша Олег Олексійович (1961) — соліст гурту «АукцЫон», актор.
 Гаркуша Олексій Миколайович (1952) — український політик, народний депутат.
 Гаркуша Семен Іванович (1739—1784) — запорозький козак, гайдамака.
 Гаркуша Сергій Вікторович (1990—2018) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
  (1920—1996) — Герой Радянського Союзу.
 Гаркуша Филон — полковник козацького загону, що діяв на Берестейщині (нині Білорусь), сподвижник Б. Хмельницького.
  (1915—1977) — Герой Радянського Союзу.
 Гаркуша Олександр Петрович (2003) —український військовослужбовець, солдат Збройних сил України. Перший в Україні кавалер ордена «За мужність» III ступеня у 17-річному віці.

Топоніми 
 Гаркуша — хутір в Темрюцькому районі Краснодарського краю.

Примітки 

Українські прізвища